Ветчи — название населённых пунктов.

Россия 
 Ветчи — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Ветчи — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Петушинском районе Владимирской области.
 Ветчи — деревня в Дедовичском районе Псковской области.